Бат се може односити на:

 Бат (митологија), египатско божанство
 Бат (Самерсет), град у Уједињеном Краљевству
 Бат (Тренто), је насеље у Италији у округу Тренто, региону Трентино-Јужни Тирол
 Бат (Јужна Дакота), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Бат (Њујорк), град је у америчкој савезној држави Њујорк
 Бат (Беркли Спрингс, Западна Вирџинија), град је у америчкој савезној држави Западна Вирџинија
 Бат (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Бат (Мејн), град је у америчкој савезној држави Мејн
 Бат (Мичиген), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Мичиген
 Бат (Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Бат (Северна Каролина), град је у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Бат Корнер (Јужна Дакота), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Бат (геологија)
 Бат (партија), политичка странка у Ираку
 Бат (рагби јунион), рагби клуб

или:

 Бат I од Кирене
 Тајландски бат